Сергей Вишняков:
 Вишняков, Сергей Борисович (род. 1962) — советский футболист.
 Вишняков, Сергей Фёдорович (1918—1958) — советский генерал-майор авиации, ас Великой Отечественной и Корейской войн.